Spojení písmen P a J může mít různé významy:

PJ 
 bývalá SPZ okresu Plzeň-jih
 Pán jeskyně – pojem ze hry Dračí doupě
 PJ – francouzský detektivní seriál